Metroplex ist ein US-amerikanisches Detroit-Techno-Label. Es wurde 1985 von Juan Atkins gegründet und gilt neben Transmat und KMS Records als eines der wichtigsten Detroit-Techno-Label der 1980er und 1990er Jahre. Der Vertrieb der Platten erfolgt über den Distributor Submerge.

Geschichte 
Die erste Veröffentlichung, der von Juan Atkins 1985 unter seinem Pseudonym Model 500 veröffentlichte Track No UFO’s, gilt gemeinhin als erste Techno-Platte. Atkins veröffentlichte auf Metroplex unter zahlreichen weiteren Pseudonymen wie Channel One, Kreem (Juan Atkins, Kevin Saunderson), Triple XXX, Infiniti und Flintstones. Weiters erschienen auf dem Label Singles von Eddie Flashin’ Fowlkes, Keith Tucker (Mitglied von AUX 88) und X-Ray (Juan Atkins, Kevin Saunderson und Derrick May).

1993 erschien mit Jazz Is The Teacher eine Kooperation von Atkins und den Berliner Künstlern 3MB (Moritz von Oswald und Thomas Fehlmann). Weitere erwähnenswerte Veröffentlichungen stammen von Anthony Shakir (1993 als Shake), Robert Hood (1996 als The Vision), Terrence Dixon (1996 und 1997 als Population One) und DJ Bone (1999).

Die bislang letzte Veröffentlichung stammt aus dem Jahr 2004. Ein Jahr darauf erschien auf dem Berliner Label Tresor Records eine 20 Years Metroplex: 1985–2005 betitelte Werkschau des Labels.

Diskografie

Weblinks

Einzelnachweise 

US-amerikanisches Musiklabel
Independent-Label
Techno-Label